Paul Ellering (né en 1953), catcheur américain.
 Rachael Ellering (née en 1992), catcheuse américaine.